Holland steht für:
 Holland, niederländische Region, die die Provinzen Nord- und Südholland umfasst
 Niederlande, volkstümliche Bezeichnung für den Staat, in dem sich die Region Holland befindet
 Königreich Holland, von Napoleon eingerichteter Staat (1806–1810)
 Grafschaft Holland, Grafschaft im Fränkischen Reich und Heiligen Römischen Reich
 Holland (Album), Album der Beach Boys
 Zeche Holland, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Gelsenkirchen-Ückendorf
 Holland-Klasse, mehrere Schiffs- bzw. Bootsklassen
 Holland (Schiff, 1898), ein Geschützter Kreuzer der Koninklijke Marine
 Holland & Sons, englischer Möbelhersteller in London
 Holland (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1898–1908)
 Holland Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902–1903)
 Holland Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Holland, Straße in Herford

U-Boote:
 Holland I, erstes U-Boot von Holland
 Holland II, zweites U-Boot von Holland
 Holland III, drittes U-Boot von Holland
 Holland IV, viertes U-Boot von Holland
 Holland V, fünftes U-Boot von Holland
 Holland VI, sechstes U-Boot von Holland, später in USS Holland (SS-1) umbenannt
 Holland 1, Lizenzbau für den Royal Navy Submarine Service
 Holland 2, dito
 Holland 3, dito
 Holland 4, dito
 Holland 5, dito

Orte in Deutschland:

 Holland (Templin), abgegangenes Vorwerk im Ortsteil Vietmannsdorf der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Nord-Holland (Kassel), Stadtteil von Kassel, Hessen

Orte im Vereinigten Königreich:
 Holland (Lancashire)
 Holland (Lincolnshire)
 South Holland, Lincolnshire

in den Vereinigten Staaten:
 Holland (Arkansas)
 Holland (Florida)
 Holland (Georgia)
 Holland (Illinois)
 Holland (Indiana)
 Holland (Iowa)
 Holland (Kansas)
 Holland (Kentucky)
 Holland (Massachusetts)
 Holland (Michigan)
 Holland (Minnesota)
 Holland (Missouri)
 Holland (Montana)
 Holland (Nebraska)
 Holland (New Jersey)
 Holland (New York)
 Holland (North Carolina)
 Holland (Ohio)
 Holland (Oregon)
 Holland (Pennsylvania)
 Holland (Texas)
 Holland (Vermont)
 Holland (Virginia)
 Holland (Town, Brown County), Town(ship) im Brown County, Wisconsin
 Holland (Town, La Crosse County), Town(ship) in Wisconsin
 Holland (Town, Sheboygan County), Town(ship) in Wisconsin

Sonstige Orte:
 Pasłęk, Preußisch Holland in Ostpreußen
 Holland (Manitoba), Kanada

Sonstiges:
 Gründungsname der New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band Hammer (NWoBHM-Band)

Holland ist der Familien- oder Geschlechtername vonː
 Holland (Adelsgeschlecht), englische Adelsfamilie aus dem Ort Upholland
 Holland (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:

 Hollande
 Holland–Dozier–Holland
 Holand (Begriffsklärung)
 Hollandt (Begriffsklärung)
 Holland Township (Begriffsklärung)
 New Holland (Begriffsklärung)
 Holland-Moritz (Begriffsklärung)
 Holland-Seeland, Insel-Fangspiel
 Kabinett Holland